Ásatrú puede referirse a:

 Ásatrú, religión neopagana germánica politeísta, también conocida como Odinismo, Paganismo Vikingo o Forn Sed; 
 Ásatrú, banda de viking metal;  
 Asatru Folk Assembly, confesión religiosa neopagana germánica politeísta en Estados Unidos; 
 Ásatrúarfélagið, confesión religiosa neopagana germánica politeísta en Islandia; o
 COE-Ásatrú, confesión religiosa neopagana germánica politeísta en España.